Liem kan som auktorsförkortning betyda:

 Karel Liem
 Karel Frederik Liem

Robotskapade auktorsförkortningar